Margamukti (Talaga), een plaats in Indonesië
Margamukti (Cimahi), een plaats in Indonesië
Margamukti (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië
Margamukti (Pangalengan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing